The Sum of Us – opera teatrale di David Stevens (1990)
 Tutto ciò che siamo (The Sum of Us) – adattamento cinematografico della pièce di Stevens (1994)